Comitatul King, conform originalului King County, se poate referi la trei comitate, unul din Australia și două din Statele Unite ale Americii.

Australia 

 Comitatul King din statul australian New South Wales -- (Categorie și format)

Statele Unite ale Americii 

 Comitatul King din statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul King din statul  -- (Categorie și format)

Vezi și 
 King (dezambiguizare)